

Списък на държавните глави 

Политика на Африка
Африкански